Umhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Umhauer (* 1989), französischer Schauspieler
 Erwin Umhauer (1878–1961), deutscher Politiker (DVP)